Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Riccardo Ghedin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Leonardo Mayer (secondo turno)
 Santiago Giraldo (secondo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Ricardo Mello (secondo turno)

 Víctor Estrella (quarti di finale)
 Caio Zampieri (secondo turno)
 Andre Miele (primo turno)
 Giovanni Lapentti (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2008